Heubaum ist der Familienname folgender Personen:

 Horst Heubaum (* 1936), ehemaliger deutscher Botschafter
 Monika Heubaum (* 1954), ehemaliges Mitglied des Deutschen Bundestages
 Werner Heubaum (1931–2018), deutscher Politiker (SPD), Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin (1967–1973), Staatssekretär für Finanzen Berlin (1973–1995)